Сементовский-Курилло — фамилия. Известные носители:
 Сементовский-Курилло, Дмитрий Константинович (1859—1911) — русский дипломат.
 Сементовский-Курилло, Митрофан Константинович (1857—1917) — петербургский домовладелец.
 Сементовский-Курилло, Николай Митрофанович — российско-украинский, итальянский, немецкий писатель, журналист, редактор и астролог.

См. также 
 Сементовский
 Курилло